

Persone 
 David Dhawan – regista indiano
 Sacha Dhawan – attore inglese
 Varun Dhawan – attore indiano

Altro 
 Centro spaziale Satish Dhawan – centro di lancio dell'organizzazione di ricerca spaziale indiana